Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Лејтона Хјуита резултатом 6-0, 7-6, 6-0.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)</li>
  Енди Родик (четвртфиналиста)</li>
  Карлос Моја (треће коло)</li>
  Лејтон Хјуит (финалиста)</li>
  Тим Хенман (полуфиналиста)</li>
  Андре Агаси (четвртфиналиста)</li>
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)</li>
  Давид Налбандијан (друго коло)</li>
  Гастон Гаудио (друго коло)</li>
  Николас Масу (друго коло)</li>
  Рајнер Шитлер (прво коло)</li>
  Себастијан Грожан (друго коло)</li>
  Марат Сафин (прво коло)</li>
  Фернандо Гонзалез (прво коло)</li>
  Парадорн Сричапан (треће коло)</li>
  Андреј Павел (четврто коло)</li>

  Хуан Игнасио Чела (прво коло)
  Томи Робредо (четврто коло)
  Никола Кифер (четврто коло)
  Густаво Киртен (прво коло)
  Тејлор Дент (друго коло)
  Доминик Хрбати (четвртфиналиста)
  Винсент Спејдија (друго коло)
  Иван Љубичић (прво коло)
  Јиржи Новак (треће коло)
  Марди Фиш (друго коло)
  Марио Анчић (прво коло)
  Јоахим Јохансон (полуфиналиста)
  Гиљермо Кањас (треће коло)
  Фелисијано Лопез (треће коло)
  Фабрис Санторо (треће коло)
  Јонас Бјеркман (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство САД у тенису 2004.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно